

Geografia 
 Austria
 Distretto di Horn – distretto con capoluogo Horn
 Horn – città nel distretto di Horn (Bassa Austria)

 Cile
 Capo Horn – capo nella regione di Magellano e dell'Antartide Cilena

 Danimarca
 Horn – montagna nell'isola di Eysturoy (Fær Øer)

 Germania
 Horn – comune nel circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)
 Horn – quartiere nel distretto di Hamburg-Mitte (Amburgo)
 Horn – frazione di Bergisch Gladbach, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Horn – ex comune ora frazione di Horn-Bad Meinberg, città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Horn-Bad Meinberg – città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Horn-Lehe – quartiere della città di Brema (Brema)
 Horn-Millinghausen – ex comune ora frazione di Erwitte, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Lütje Hörn – isola e territorio extracomunale nel circondario di Leer (Bassa Sassonia)

 Irlanda 
 Horn Head – promontorio nel Donegal

 Paesi Bassi
 Horn – frazione del comune di Leudal (Limburgo)

 Repubblica Ceca
 Horn – antico nome tedesco di Hory, comune nel distretto di Karlovy Vary (Karlovy Vary)

 Romania
 Groß-Horn – antico nome tedesco di Șomcuta Mare, città nel distretto di Maramureș (Transilvania)

 Stati Uniti d'America
 Horn Hill – comune nella contea di Covington (Alabama)
 Horn Lake – città nella contea di DeSoto (Mississippi)

 Svezia
 Horn – area urbana della Svezia situata nel comune di Kinda, contea di Östergötland

 Svizzera
 Horn – comune nel distretto di Arbon (Canton Turgovia)

Persone 

 Henric Horn af Åminne (1880-1947) – cavaliere svedese
 Jeff Horn (1988) – pugile australiano
 Tom Horn (1860-1903) – esploratore, detective e criminale statunitense

Altro 
 Horn – album delle Apink del 2022
 3744 Horn-d'Arturo – asteroide della fascia principale
 Corran Horn – personaggio fittizio appartenente all'universo espanso fantascientifico di Guerre stellari
 Sportverein Horn – società calcistica austriaca con sede a Horn

Pagine correlate 
 Van Horn

Altri progetti